Prozessmodell steht für:
 Geschäftsprozessmodell, ein Modell von Geschäftsprozesse(n)
 Vorgehensmodell zur Softwareentwicklung, ein IT-Projektmanagementlösungsansatz 
 Vorgehensmodell, eine Beschreibungsform einer mehrschrittigen manuellen Lösung eines komplexen Problems
 Prozess als Modell für den Ablauf von Programmen